Zsinka ist der Name von:
 András Zsinka (* 1947), ungarischer Mittelstreckenläufer
 János Zsinka (* 1965), ungarischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Czinka